Сандра Багарич (, родилась 5 апреля 1974 в Зенице) — хорватская оперная певица и актриса.

Биография 
Уроженка Зеницы (ныне Босния и Герцеговина). Окончила там музыкальную школу, продолжила получать образование в Сараево, но после начала Боснийской войны уехала в Загреб в 1992 году, где училась в музыкальной академии. Её преподавателем была Лиляна Молнар-Талаич. Известна по исполнению арий в операх «Мадам Трубадур», «Графиня Марица», «Летучая мышь», «Боккаччио» и «Кто поёт - дурно не думает». Выпустила три диска со своими песнями: «Sonati od sna», «Teatar marmelade» и «Adagio».

В 2007 году Сандра Багарич выступала с группой «Kraljevi Ulice» на музыкальном фестивале «Dora 2007» с песней «Pjesma za novčić», который являлся отбором на Евровидение в Хельсинки, и заняла 2-е место.

Замужем, супруг — Дарко Домитрович, пианист и профессор музыкальной академии Загреба. Есть сыновья Марко и Ловро.

Фильмография

Телевидение

Дубляж

Примечания 

Оперные певицы Хорватии
Актрисы Хорватии